

Patronyme

 Buddy Carlyle (1977-), joueur de baseball américain ;
 Florence Carlyle (1864-1923), peintre canadienne ;
 Joseph Dacre Carlyle (1758-1804), orientaliste anglais ;
 Ollie Carlyle (1892-1933), actrice du cinéma muet américaine ;
 Randy Carlyle (1956-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 Richard Carlyle (1879-1942), acteur canadien ;
 Richard Carlyle (1914-2009), acteur canadien ;
 Robert Carlyle (1961-), acteur écossais ;
 Thomas Carlyle (1795-1881), homme de lettres britannique.

Toponyme 

 Carlyle, ville de la Saskatchewan ;
 Carlyle, ville d'Illinois.
 , différents gratte-ciel et un hôtel

Patronyme de personnage de fiction
Boone Carlyle, héros de la série américaine Lost
 Carlisle Cullen, personnage secondaire de la saga de livres Twilight, écrit par Stephenie Meyer.

Prénom

Prix
Le Prix Carlyle S. Beals récompense les travaux d'astronomie.

Raison sociale
Groupe Carlyle